Gnathium är ett släkte av skalbaggar. Gnathium ingår i familjen oljebaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Oljebaggar
Gnathium